Ел Раисеро има више значења:

 Ел Раисеро (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Раисеро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Раисеро (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Раисеро (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Раисеро (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику